ESC — трёхбуквенная аббревиатура:
 Электронный контроль устойчивости (в автомобиле)
 Электронный регулятор хода (в радиоуправляемой модели)
 Европейская конфедерация стрелкового спорта
 European Shogi Championship — чемпионат Европы по сёги
 Eden Synthetic Corps — музыкальная группа

Другие значения:
 Esc (клавиша) (от англ. escape)
 ESC Gaming — киберспортивый проект, основанный в Германии в 2006 году.
 ESC/P — язык команд, разработанный Epson, для управления принтерами.
 Эск (король Кента)

См. также:
 Конкурс песни Евровидение — Eurovision Song Contest, ESC
 Эмбриональные стволовые клетки — Embryonic stem cells (ES cells)
 Суперкубок УЕФА — European Super Cup (UEFA Super Cup)
 Европейская социальная хартия — European Social Charter